Стара українська назва мінералу глауконіту.
 Розчин лікарського препарату діамантового зеленого або інша назва «Зеленка»
 На військовому жаргоні — місцевість з буйною рослинністю.
 Зеленка () — чеське прізвище.

 Зеленка — село у Білорусі, Вітебської області, Браславського району, Опсовська сільська рада
 Зельонка — місто в центральній Польщі.

 Ян Дісмас Зеленка — чеський композитор епохи бароко.
 Ладислав Зеленка — чеський віолончеліст.
 Лукаш Зеленка — чеський Футболіст.